Райнин — фамилия; имеет женскую форму Райнина.
 Райнин, Валерий Ефимович (род. 1940) — доктор технических наук, профессор кафедры «Электрические и электронные аппараты» Московского энергетического института.
 Райнин, Игорь Львович (род. 1973) — украинский предприниматель и политический деятель.

См. также 
 Райнино — село в Болгарии.